Унга-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Красноярский край 
 Унга-Кюель — озеро, координаты 72°39’с. ш. 100°43’в. д..

Республика Саха (Якутия) 
 Унга-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°36’с. ш. 135°25’в. д..
 Унга-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°41’с. ш. 152°04’в. д..

Примечания